A természetes volfrám (W) négy stabil – 182W, 183W, 184W és 186W – és egy nagyon hosszú felezési idejű izotópból (180W, felezési ideje 1,8 ± 0,2  év) áll. A természetes volfrámban évente átlagosan két 180W mag bomlik el.

33 mesterséges radioizotópját írták le, közülük a legstabilabbak a 181W (felezési ideje 121,2 nap), a 185W (75,1 nap), a 188W (69,4 nap) és a 178W (21,6 nap). A többi izotóp felezési ideje 24 óránál rövidebb, a többségé a 8 percet sem éri el. 11 magizomerje ismert, közülük a legstabilabb a 179m1W (t1/2 6,4 perc).

Standard atomtömeg: 183,84(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Volfrám